Miejscowości w USA:
 Potter – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Potter – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cheyenne
 Potter – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Potter (ang. Potter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Potter (ang. Potter Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Potter (ang. Potter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Potter (ang. Potter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Potter (ang. Potter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Potter (ang. Potter County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Potter (ang. Potter County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Potter (ang. Potter County) – w stanie Teksas
Literatura:
 Harry Potter (seria powieści)
 Harry Potter (postać)
Nazwiska:
 Beatrix Potter – angielska ilustratorka i pisarka powieści dla dzieci